Marek Grill (né le  à Skalica en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel slovaque de hockey sur glace qui évolue en position d'attaquant.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1999-2000 || HK 36 Skalica || Extraliga
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|2000-2001 || HK 36 Skalica U18 || Slovakia U18
|| 41 || 17 || 26 || 43 || 20 || || || || ||
|-
| HK 36 Skalica || Extraliga
|| 17 || 0 || 0 || 0 || 0 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2002-2003 || HC Dukla Senica || 1.liga
|| 40 || 18 || 12 || 30 || 6 || || || || ||   
|-
| 2003-2004 || HK 36 Skalica || Extraliga
|| 51 || 11 || 7 || 18 || 14 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2  
|-
| rowspan='2'|2004-2005 || HK 36 Skalica || Extraliga
|| 41 || 5 || 2 || 7 || 81 || || || || || 
|-
| HC Dukla Senica || 1. Liga
|| 8 || 3 || 3 || 6 || 2 || || || || || 
|-
| rowspan='2'|2005-2006 || HK 36 Skalica || Extraliga
|| 48 || 4 || 6 || 10 || 18 || 7 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| HC Dukla Senica || 1. Liga
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || VHK Vsetín || Extraliga
|| 43 || 5 || 5 || 10 || 16 || || || || ||
|-
| rowspan='2'|2007-2008 || SC Kolin || 2. Liga || 12 || 9 || 3 || 12 || 8 || || || || ||
|-
| HC Sumperk || 1. Liga 
|| 16 || 1 || 0 || 1 || 0 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| rowspan='2'| 2008-2009 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus 
|| 2 || 2 || 0 || 2 || 2 || || || || ||
|-
| EHC Klostersee || Oberliga 
|| 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || || || || ||
|-
| 2009-2010 || HC Dukla Senica || 1. Liga
|| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2010-2011 || Phénix de Reims || Division 1
|| 24 || 9 || 9 || 18 || 8 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2

Références 

Naissance en mars 1981
Naissance à Skalica
Naissance en Tchécoslovaquie
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du HK 36 Skalica
Joueur du HC Vsetín
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur du EHC Klostersee
Joueur du Reims Champagne hockey
Attaquant de hockey sur glace